

Patronyme 

 Amed Rosario (1995-), joueur de baseball dominicain ;
 Dante Rosario (1984-), joueur américain de football américain ;
 Dwayne de Rosario (1978-), joueur canadien de football ;
 Edwin Rosario (1963-1997), boxeur portoricain ;
 José David Rosário da Costa (1924-), dit Rosário, joueur portugais de football ;
 Hélder Rosário (1980-), joueur portugais de football ;
 María del Rosario Espinoza (1987-), taekwondoiste mexicaine ;
 Pablo Rosario (1997-), footballeur néerlandais ;
 Randy Rosario (1994-), joueur dominicain de baseball ;
 Sandy Rosario (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Virgilio Rosario (1499-1559), cardinal italien ;
 Wilin Rosario (1989-), joueur dominicain de baseball ;
 Willie Rosario (1930-), musicien de salsa portoricain.

Toponyme 

 Rosario, une ville d'Argentine ;
 le lac Rosario, lac argentin de la province de Chubut ;
 Rosario, une municipalité de la province d'Agusan del Sur, aux Philippines ;
 Rosario, une ville d'Uruguay.
 Rosario, une ville d'Italie.

 Rosario, une municipalité de la province de Batangas, aux Philippines ;
 Rosario, une municipalité de la province de Cavite, aux Philippines ;
 Rosario (La Union) ;
 Rosario (Samar du Nord).

Sports 
 un club de rugby à XV argentin

Œuvres 

 Rosario, dinamitera, poème composé en 1937 par Miguel Hernández en hommage à la soldate Rosario Sánchez Mora
 Rosario (Rosario Tijeras), film colombien réalisé par  et sorti en 2005 ;
 Rosario, film philippin réalisé par {Albert Martinez et sorti en 2010 ;
 Rosario, telenovela de langue espagnole produite par Venevisión International en collaboration avec la chaîne américaine Univision.

Voir aussi  
 Rosario, un prénom d'origine latine.